Точень () — село в Кантемирском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Точень, включающей также село Вылчеле.

География 
Село расположено на высоте 68 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Точень проживает 889 человек (462 мужчины, 427 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Кантемирского района